BTMG steht für:
 2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidin (Bartons Base), nach Derek H. R. Barton benannte organische Base

BtMG steht für:
 Betäubungsmittelgesetz (Deutschland), deutsches Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln

Abkürzung